– vascello da 64 cannoni, in precedenza il francese Serieux, catturato nel 1747 e demolito nel 1765
  – vascello da 64 cannoni varato nel 1770 e venduto per la demolizione nel 1828
  – sloop-of-war da 16 cannoni varato nel 1780 e affondato nel 1800
  – incrociatore protetto della classe Apollo varato nel 1891 e affondato nel 1918 durante il Raid di Zeebrugge
  – cacciatorpediniere della classe I varato nel 1936 e affondato in un attacco aereo nel 1943
  – nave da sbarco della classe Fearless varata nel 1962 e demolita nel 2008